Krásná is de naam van twee gemeenten in Tsjechië:
 Krásná (okres Cheb), gemeente in okres Cheb
 Krásná (okres Frýdek-Místek), gemeente in okres Frýdek-Místek

Daarnaast zijn er vier gemeenten in Tsjechië waarbij Krásná een gedeelte van de naam is:
 Krásná Hora, gemeente in okres Havlíčkův Brod
 Krásná Hora nad Vltavou, gemeente in okres Příbram
 Krásná Lípa, stad in okres Děčín
 Krásná Ves, gemeente in okres Mladá Boleslav